Населені пункти в Чехії:

 Бечиці (Чеське Будейовіце)
 Бечиці (Табор)

Див. також 

 Бечичі